Неділько — українське прізвище

 Неділько Віталій Михайлович
 Неділько Всеволод Якович (1925—2002) — український літературознавець, автор багатьох підручників.
 Неділько Владислав Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.

Українські прізвища